Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1992 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1993, а 3-й и 4-й клубы — в Кубок КОНМЕБОЛ 1993.

Таблица

Матчи

Тур 1
Насьональ 1-0 Белья Виста
Данубио 2-1 Ривер Плейт
Пеньяроль 2-1 Дефенсор

Тур 2
Насьональ 2-0 Ривер Плейт
Белья Виста 3-1 Дефенсор
Пеньяроль 0-0 Данубио

Тур 3
Дефенсор 4-1 Ривер Плейт
Насьональ 1-1 Данубио
Белья Виста 2-1 Пеньяроль

Тур 4
Данубио 1-1 Дефенсор
Насьональ 3-1 Пеньяроль
Белья Виста 4-1 Ривер Плейт

Тур 5
Насьональ 2-1 Дефенсор
Белья Виста 1-1 Данубио
Пеньяроль 4-2 Ривер Плейт

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая